KBU est un sigle qui peut désigner :
 Kremlin-Bicêtre United, l'ancien nom du Kremlin-Bicêtre futsal, un club français de futsal basé au Kremlin-Bicêtre ;
 , une université privée haïlandaise.

KBU est un code qui peut désigner :
 , un aéroport sur l'île de Laut, en Indonésie, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports